Pripor – miejscowość w Macedonii Północnej
 Pripor (772 m) – wzniesienie w Górach Lubowelskich na Słowacji
 Prípor (1106 m) – szczyt w Magurze Orawskiej na Słowacji
 Prípor – szczyt w Małej Fatrze na Słowacji